Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Élie :
 la cathédrale Saint-Élie d’Alep en Syrie ; voir également la cathédrale du Prophète-Élie dans la même ville ;
 la cathédrale Saint-Élie de Beyrouth au Liban ; voir également la cathédrale Saint-Élie-et-Saint-Grégoire-l’Illuminateur dans la même ville ;
 la cathédrale Saint-Élie d’Haïfa en Israël ;
 la cathédrale Saint-Élie d’Ottawa au Canada.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Élie
~